Погони может означать:
 Погони — историческая область в Эпире.
 Погони (дим) — община (дим) в Греции.